Битенц () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (1920—1977) — словенский архитектор, профессор архитектурного факультета Люблянского университета (с 1973), лауреат премии Фонда Прешерна (1966) и премии Йоже Плечника (1973).
 Битенц, Бране (1962—2014) — словенский поэт, рок-музыкант и кинорежиссёр, солист группы Otroci socializma.
  (1922—2018) — словенский актёр, лауреат премии Žarometi от RTV Slovenija и издательского дома Media24 (2016) за вклад в культуру.
  (1898—1948) — словенский военный и политический деятель, командир Словенского легиона (с 1943), боевого крыла Словенской народной партии.
  (род. 1989) — словенская оперная певица Словенского национального театра оперы и балеты в Любляне.
  (1926—1977) — словенский агроном, директор Словенского сельскохозяйственного института (1964—1967), профессор (с 1974) и декан (1977) биотехнического факультета Люблянского университета.
  (1925—2005) — словенский композитор и музыкальный педагог, лауреат литературной Премии Левстика за сборник песен для детей (1971).